Джон Уайт: Уайт, Джон (1540—1593) — английский художник и мореплаватель.
 Уайт, Джон (1916—1997) — американский гребец.